A Ploské településnév jelentései:

Lapispatak szlovákiai község szlovák neve a Kassa-környéki járásban
Poloszkó szlovákiai község szlovák neve a Nagyrőcei járásban